Zigzag (lijn), een gebroken lijn met scherpe hoeken
 ZigZag (televisieprogramma), een jeugdprogramma van de KRO
 Zig and Zag, twee handpoppen die in de jaren 90 The Zig and Zag Show presenteerden
 Zigzagstoel, een stoelontwerp van Gerrit Rietveld uit 1932
 Zig Zag (zender), een Portugese kinderzender van RTP1 en RTP2
 Zigzag of Siksak, Surinaams muziekinstrument

Films 
 Zigzag (1963), een film uit 1963
 Zigzag (1970), een film uit 1970
 Zig Zag (2002), een film van David S. Goyer uit 2002